Leopards puede aludir o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Deporte (fútbol, baloncesto) 
 AFC Leopards, club de fútbol de Kenia.
 Shenzhen Leopards, equipo de baloncesto chino.